Rodríguez Ponga puede hacer referencia las siguientes personas:

Pedro Rodríguez Ponga, médico español
Pedro Rodríguez-Ponga, síndico de la Bolsa de Madrid
Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda de España, nieto de Pedro Rodríguez Ponga.
Rafael Rodríguez-Ponga, político español, nieto de Pedro Rodríguez Ponga.